Tóth Valéria (1943–2022) Munkácsy-díjas szobrászművész
 Tóth Valéria (1970) evezős
 Tóth Valéria (?) nyelvész